Бабкин, Николай:
 Бабкин, Николай Александрович (род. 1921) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР.
 Бабкин, Николай Григорьевич (род. 1936) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Бабкин, Николай Ефимович (1895—1979) — председатель Кызылординского облисполкома.
 Бабкин, Николай Никитович (1909—1981) — Герой Социалистического Труда.